Antignac (Cantal)
 Antignac (Haute-Garonne)